Delegation er afledt af latin delegare (at overdrage), og har på dansk flere betydninger:
 Delegation (diplomati) - en gruppe delegerede, der er udsendt til at løse en diplomatisk opgave som repræsentanter for en myndighed, f.eks. en stat.
 Delegation (jura) - overdragelse af ansvar til anden person eller myndighed.
 Delegation (offentlig forvaltning) - udlægning af opgaver eller ansvar til en underordnet forvaltningsenhed.
Delegation (idræt) - en gruppe idrætsudøvere som repræsenterer deres land ved en international idrætsbegivenhed, f.eks. De Olympiske Lege.

Diplomati
Jura
Offentlig forvaltning